Палас може да се отнася за:

 Петер Симон Палас (1741-1811), германски биолог
 Палант, титан или гигант от древногръцката митология
 Старото име на град Рудозем
 „Палас“, хотел в Охрид, паметник на културата
 „Палас“, хотел в Солун, паметник на културата